Михеево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Пречистенского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в северной части области в 35 км к северо-востоку от Духовщины, в 10 км восточнее автодороги  Смоленск — Нелидово, на берегу реки Белоус. В 49 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района